Нала́нда — буддийский университет и монастырский комплекс, существовавший в V—XII веках на севере Индии, один из крупнейших образовательных центров своего времени,в котором работали, преподавали и обучались многие выдающиеся буддийские философы из разных стран, и куда съезжались многочисленные паломники,древнейший университет в мире. В настоящее время руины Наланды — исторический памятник в индийской провинции Бихар, в 90 км к юго-востоку от Патны, древней столицы Индии.

История 
Университет был основан в первой трети V века. Расцвет Наланды пришёлся на период правления Гуптской династии,  сменившие Гуптов правители Пала продолжали оказывать покровительство этому заведению.

О Наланде писал известный китайский буддийский учёный и путешественник VI века Сюаньцзан. Там преподавала тысяча профессоров, училось десять тысяч студентов, университету принадлежали девятиэтажные строения, 6 храмов и 7 монастырей, в библиотеке хранилось 9 миллионов книг. Согласно Сюаньцзану, в университете существовало раннее подобие вступительных экзаменов: прибывшим для участия в дискуссиях привратники задавали сложные вопросы, так что не сумевшие дать ответ отказывались от идеи войти.

В 1193 году университет был разрушен в результате вторжения тюркской захватнической армии во главе с мусульманским фанатиком Бахтияром Хильджи, насаждавшим ислам силой оружия. Тысячи монахов были сожжены живьём или обезглавлены, богатейшая библиотека Наланды была сожжена. Это событие нанесло большой удар по буддизму в Индии, который после этого пришёл в упадок. Многие буддийские монахи, спасаясь от преследований, бежали в Непал и Тибет.

В 1351 году в Тибете открылся учебный центр под тем же именем.

В IX—XII веках благодаря деятельности учителей из Наланды сформировалась тибетская буддийская традиция. Благодаря усилиям философов Наланды доктрины Мадхьямаки и Йогачары были сформулированы в той форме, в которой они были позже переданы в Тибет.

В университете Наланды располагались мастерские по переписке книг, а также мастерские по производству буддийской живописи и бронзовой скульптуры. По всей вероятности в Наланде были выработаны ваджраянские каноны изображения буддийских божеств, которые в дальнейшем вместе с бежавшими от исламских иконоборцев монахами были перенесены в искусство Непала и Тибета.

На месте университета остались частично сохранившиеся руины. Поблизости располагается современный центр тхеравады. Раскопанная археологическая зона занимает площадь около 150,000 м², но ещё значительная часть раскопок не произведена. В расположенном поблизости музее хранятся манускрипты, обнаруженные при раскопках.

С 2006 года силами буддистов Индии и других стран было запланировано возрождение университета Наланды под именем Nalanda International University .

1 сентября 2014 года прошли первые занятия в современном Международном Университете Наланды в близлежащем городе Раджгир с участием 15 студентов.

Дань памяти 
Монастырь упоминается как источник традиций ныне действующих монастырей.

Некоторые современные буддийские организации названы в честь Наланды, например, Монастырь Наланда во Франции.

Выдающиеся учёные Наланды 
 Атиша
 Буддхапалита
 Бхававивека
 Дигнага
 Дхармакирти
 Камалашила
 Наропа — основатель тибетской буддистской традиции Кагью
 Чандракирти
 Шантаракшита
 Шантидэва

См. также 
 История буддизма

Примечания

Ссылки 
 История манускрипта из Наланды 

Буддийские учебные заведения
Буддийские храмы и монастыри Индии
Музеи Индии